Bošković (en serbe : Бошковић) est un patronyme serbo-croate dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique :   
 Boško Bošković (1922-2003), réalisateur serbe ; 
 Branko Bošković (né en 1980), footballeur monténégrin ;
 Goran Bošković (né en 1966), footballeur yougoslave ;
 Goran Bošković (né en 1972), basketteur yougoslave ;
 Ivan Bošković (né en 1982), footballeur monténégrin ;
 Miho Bošković (né en 1983), joueur de water-polo croate ; 
 Ruđer Josip Bošković, autre forme du nom de Roger Joseph Boscovich (1711-1787), jésuite, mathématicien, physicien, astronome, diplomate, poète et philosophe dalmate ;  
 Tijana Bošković (née en 1997), joueuse de volley-ball serbe.

Notes et références   

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate